Teatro Grande – teatro di Brescia
 Teatro Grande – antico nome del Teatro Verdi di Trieste
 Teatro Grande – teatro di Pompei nella  città metropolitana  di Napoli, devastato dall'eruzione del Vesuvio 
 Cinema Teatro Grande – teatro di Livorno, ora non più attivo come teatro
 Teatro Grande di Mosca (Teatro Bol'šoj) – teatro di Mosca